El Torneig de Palerm 2011, oficialment conegut com a SNAI Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juliol de 2011 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

La tennista Anabel Medina Garrigues va guanyar el segon títol de l'any i el cinquè a Palerm junt als títol de 2001, 2004, 2005 i 2006.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011